26-а династия на Древен Египет управлява между 685 – 525 пр.н.е. Известен е и като Саиски период, тъй като столицата на фараоните от династията е била в град Саис. Последва персийско управление.

Вижте също 
 Ахемениди

Източници 
 Aidan Dodson, Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press, London 2004
 Kitchen, Kenneth A. The Third Intermediate Period in Egypt, 1100 – 650 B.C. (Book & Supplement) Aris & Phillips. 1986 ISBN 978-0-85668-298-8